Септима может означать:

 Септима – музыкальный интервал шириной в семь ступеней;
 Септима – в поэзии: строфа из семи стихов;